Каррі (, ) — топонім, ім'я або прізвище.

 Каррі () — місто в окрузі Маррей, штат Міннесота, США.
 Каррі (округ, Нью-Мексико) () — округ у штаті Нью-Мексико, США.
 Каррі (округ, Орегон) () — округ (графство) у штаті Орегон, США.
 Каррі-ле-Руе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.

Ім'я 

 Каррі Рямьо (; 1986) — фінський хокеїст, воротар.

Прізвище 
 Каррі (прізвище)

Ботаніка 
 Дерево каррі (Murraya koenigii) — вид рослин родини Рутові.

Див. також 
 Curry
 Парадокс Каррі
 Карі